Staffa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Staffa, Macugnaga, ort, Macugnaga, Piemonte, Verbania,

Storbritannien 

 Staffa (ö), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar